Tuberta är ett släkte av spindlar. Tuberta ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Panflöjtsspindlar
Tuberta